Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки лёжа на 50 и 100 ярдов среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 19 спортсменов из пяти стран.

По правилам соревнований, от каждой страны могло выступать не более чем 12 спортсменов, однако из-за ошибки судей Великобритании её представляли 13 стрелков. Когда после соревнования ошибка была обнаружена, было принято решение дисквалифицировать лучшего спортсмена от этой страны, и им оказался показавший лучший результат Филип Плэтер. Он был лишён звания олимпийского чемпиона, однако через некоторое время ему была вручена золотая медаль.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований